Bičanić bzw. Bićanić ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Bičanić (* 1985), kroatischer Handballspieler
 Ivo Bićanić (1951–2021), kroatischer Ökonom
 Miroslav Bičanić (* 1969), kroatischer Fußballspieler
 Nenad Bićanić (1945–2016), kroatischer Bauingenieur